Niemcy:
 Unkel – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Neuwied
 Unkel – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Neuwied

Osoby:
 Arnold von Unkel – niemiecki biskup